Фридрейх () — немецкая фамилия.

Известные носители: 

  (ок. 1799 — 1859) — немецкий юрист и политик.
  (1796-1862) — профессор медицины Вюрцбургского университета и судебный врач.
  (1761-1836) — немецкий медик.
 Фридрейх, Николаус (1825—1882) — немецкий врач-терапевт, патолог, невролог и педагог.